Hugo Grahl ist der Name folgender Personen:

* Hugo Grahl (Agrarwissenschaftler) (1834–1905), deutscher Agrarwissenschaftler
 Hugo Grahl (Sänger) (1845–1903), deutscher Opernsänger (Tenor)